Santandrea – cognome italiano
 Martina Santandrea – ginnasta italiana
 Rodolfo Santandrea – cantautore italiano